Hungerland ist der Familienname von: 

 Heinz Hungerland (1905–1987), deutscher Kinderarzt
 Helmut Hungerland (1908–1999), deutsch-US-amerikanischer Künstler und Kunstkritiker
 Hermann Hungerland (1886–1970), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Hungerländer
 Entwicklungsland